{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#b0e195"
!colspan="12"|Mexican Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Alexander Erler  Lucas Miedler
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Nathaniel Lammons  Jackson Withrow
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 7–6(11–9), 7–6(7–3)
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Mexican Open 2023 – Dublu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Acapulco jucat pe terenuri cu suprafață dură. Feliciano López și Stefanos Tsitsipas au fost campionii en-titre, dar au abandonat înainte de începerea turneului din cauza accidentării la umăr a lui Tsitsipas.

Alexander Erler și Lucas Miedler au câștigat titlul, învingând perechea Nathaniel Lammons și Jackson Withrow în finală cu 7–6(11–9), 7–6(7–3).

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023